Виктор Семёнович Семёнов:
 Семёнов, Виктор Семёнович (1809—1872) — тайный советник, директор Лесного института.
 Семёнов, Виктор Семёнович (1833—1863) — российский врач.
 Семёнов, Виктор Семёнович (1943—2019) — советский и российский актёр, артист Театра на Таганке (c 1966 года), заслуженный артист Российской Федерации (2000).
Семёнов, Виктор Семёнович (род. 1949) — советский легкоатлет, советский и российский тренер.